Панченко, Анастасия Анатольевна (род. 1990) — российская гребчиха-байдарочница.
 Панченко, Анастасия Ефимовна (1916—1983) — колхозница, Герой Социалистического Труда.